Miejscowości w USA:
 Newfane – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Newfane – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Newfane – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Newfane – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Newfane (ang. Newfane Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Newfane (ang. Newfane Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham